Paipix é um projecto desenvolvido a partir das distribuições Kanotix e Knoppix, que por sua vez são distribuições do sistema operativo Linux que correm num meio óptico. O Paipix é uma compilação de software livre para qualquer ambiente, mas particularmente inclinada para aplicações em Ciência e Tecnologia. O Paipix foi criado e é mantido por António Amorim, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em Portugal.

As versões anteriores do Paipix incluiam edições em CD-ROM com uma selecção reduzida de pacotes. A versão actual 5.00 data de Março de 2006 e está disponível como uma imagem ISO de DVD-ROM. A seleção oficial de linguagens inclui Português de Portugal, Português do Brasil, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Italiano.

Ligações externas
 Página oficial

Distribuições baseadas em Debian‎